Nanbao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nanbao (socken i Kina, Hebei), 
 Nanbao (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar